Евгений Владимирович Александров:
 Александров, Евгений Владимирович (1888—1953) — военный инженер, генерал-майор Советской Армии, ветеран трёх войн.
 Александров, Евгений Владимирович (1952—2019) — советский футболист.